Pekao Szczecin Open 2013 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2013 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 16–22 września 2013 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o puli nagród 106 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pekao Open
2013 w tenisie ziemnym
2013 w polskim sporcie